Йонас Бйоркман і Макс Мирний були чемпіонами попереднього року, але у чвертьфіналі їх перемогли Махеш Бгупаті і Радек Штепанек.
У фіналі Марк Ноулз (тенісист) і Деніел Нестор здолали Лукаша Длуги і Павела Візнера.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2007 у тенісі